Le terme gouvernement Verhofstadt peut désigner le nom du Gouvernement fédéral lors de l'un des trois mandats de Guy Verhofstadt en tant que premier ministre de la Belgique :

 Gouvernement Verhofstadt I : entre le  et le .
 Gouvernement Verhofstadt II : entre le  et le .
 Gouvernement Verhofstadt III : entre le  et le .

Gouvernement fédéral de la Belgique